

Кінгслі — місто, штат Айова
 Кінгслі — місто, штат Кентуккі
 Кінгслі — селище, штат Мічиган
 Кінгслі Тауншип — селище в окрузі Форест, штат Пенсільванія